Apop steht für:

 Apoptygma Berzerk, eine norwegische Band
 eine andere Lesart für Agag (Agog)
 eine Kurzform
 für Apophis
 für Apopi I. bzw. Apopi II.

APOP steht für:
 Authenticated Post Office Protocol, ein Protokoll zum Mailabruf

Abkürzung